En , Moczydła peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Moczydła, village du powiat de Czarnków-Trzcianka,
 Moczydła, village du powiat de Koło,
 Moczydła, village du powiat de Turek.

dans la voïvodie de Łódź
 Moczydła, village du powiat de Pajęczno,
 Moczydła, localité du powiat de Radomsko.

dans la voïvodie de Mazovie
 Moczydła, village.

dans la voïvodie de Poméranie
 Moczydła, village.